Марион Бартоли () е френска професионална тенисистка. Печелила е пет титли на женската тенис асоциация и завършва втора на Уимбълдън през 2007 г. Най-високата позиция, която заема, е номер 9. Към 1 март 2010 г. Бартоли е номер 14 в световната ранглиста. Печели Уимбълдън 2013, побеждавайки Сабине Лисицки с 6:1 6:4. Това е и единствената ѝ титла от Големия шлем.

Живот 
Бартоли е родена на 2 октомври 1984 г. в Ле-Пюи-ан-Веле, Франция. Тя има корсикански произход.
Марион започва да играе тенис на шест години и тренира в сграда, която е прекалено малка за тенис. Марион обича животните и има котка на име Калинет.

Финали на турнирите от WTA Тур

Титли на сингъл (8)

Загубени финали на сингъл (6)

Източници

Външни препратки 
  Профил в WTA

Френски тенисистки
Хора от Оверн-Рона-Алпи